Директива 2000/43/ЕС (; официальное название — Директива Совета Европейского Союза 2000/43/ЕС от 29 июня 2000 года, «имплементирующая принцип равного обращения с людьми, независимо от их расового или этнического происхождения») — нормативный акт, который регулирует порядок создание общей правовой системы направленной на борьбу с дискриминацией по расовому или этническому признаку, а также реализации в государствах-членах Европейского Союза принципа равенства. 

Документ был принят 29 июня 2000 года в Брюсселе Европарламентом и Советом Европейского союза и вступил в силу 19 июля 2000 года.

История создания 
Основными провозглашёнными целями, которые Европейский Союз признал приоритетными и ведёт работу направленную на их достижение являются: создание европейского гражданства, обеспечение законности, свободы и безопасности, установление гуманистической роли Европы в мире. При этом, хотя среди учредительных документов Европейского Сообщества нет прямо указанных норм направленных на реализацию равноправия и борьбу с дискриминацией, вся правовая деятельность Европейского Союза направлена на их достижение. Первое официальное закрепление нормы, которые были направлены на защиту прав личности, получили в 1989 году с принятием Декларации основных прав и свобод. Следующим важным документом стал «Амстердамский договор государств-членов ЕС» от 1997 года. Положения этого документа стали своеобразной основой для осуществления действий направленных на борьбу против всех форм дискриминации, а также расширил полномочия полицейских и судебных органов.

В 2000 году европейский законодатель принимает Хартию ЕС по фундаментальным правам человека. Этот документ с момента принятия и до настоящего времени является одним из важных первичных источников права в Европейском Союзе, с 2009 года обладая высшей юридической силой наравне с учредительными документами Европейского Сообщества.

Следующим шагом на пути реализации борьбы с дискриминацией по расовому или этническому признаку и гарантированию соблюдения принципа равенства стало принятие Директивы 2000/43/ЕС от 29 июня 2000 года. Этот документ появился практически одновременно с принятием Протокола № 12 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Стоит отметить, что ускорению подписания трёх вышеупомянутых документов предшествовали события разворачиваемые в Австрии. На выборах в парламент, что проводились зимой 1999—2000 годов, по результатам голосования в законодательный орган страны прошла партия праворадикального направления. Это событие побудило правительства государств-членов Европейского Союза принять ряд документов для подтверждения, что борьба с дискриминацией остаётся ключевой задачей внутри Сообщества.

Характеристика документа

Структура 
 Преамбула (Whereas, состоит из п. 1-28);
 Глава I. Основные положения (CHAPTER I GENERAL PROVISIONS, состоит из ст. 1-6);
 Глава II. Средства судебной защиты и принудительное исполнение (CHAPTER II REMEDIES AND ENFORCEMENT, состоит из ст. 7-12);
 Глава III. Органы содействия развитию принципа равного обращения (CHAPTER III BODIES FOR THE PROMOTION OF EQUAL TREATMENT, состоит из ст. 13);
 Глава IV. Заключительные положения (CHAPTER IV FINAL PROVISIONS, состоит из ст. 14-19)

Задачи 
Среди задач Директивы 2000/43/ЕС можно выделить главные: усиление полномочий компетентных органов стран ЕС по предотвращению проявления дискриминации на религиозной, этнической или расовой почве, а также разработка государствами-членами Европейского Союза положений для гарантий равенства людей.

Примечания

Ссылки 
Application of Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000. Views of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia  2005
FRA Opinion on the situation of equality in the European Union 10 years on from initial implementation of the equality directives  2013

Директивы Европейского союза
2000 год в праве
Гражданские права и свободы
Антидискриминационное законодательство